Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut eren els defensors del títol però van caure tot just en primera ronda.

La parella formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury van guanyar el primer títol de Grand Slam en dobles masculins de les respectives carreres.

Caps de sèrie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinals)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (3a ronda)
  John Peers /  Michael Venus (3a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2a ronda)

  Raven Klaasen /  Oliver Marach (2a ronda)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (3a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campions)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (2a ronda)
  Máximo González /  Fabrice Martin (2a ronda)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2020
Competicions tennístiques del 2020